De werkmens kan verwijzen naar de volgende muziekstukken: 
De werkmens (album), een studioalbum van Ivan Heylen
De werkmens (Ivan Heylen single), een single van dit album

Homoniem muziekstuk